Дэвид Джонс: ():
 Джонс, Дэвид Рамп (1825—1863) — американский военачальник, генерал армии Конфедерации во время Американской гражданской войны.
 Джонс, Дэвид Айвон (1883—1924) — деятель рабочего движения Южной Африки.
 Джонс, Дэвид (1914—1988) — валлийский футболист.
 Джонс, Дэвид Чарльз (1921—2013) — американский военный деятель, генерал в отставке армии США.
 Джонс, Дэвид (род. 1940) — британский атлет.
 Джонс, Дэвид (1940—2013) — английский футболист.
 Джонс, Дэвид Ллойд (род. 1944) — австралийский ботаник и профессиональный садовод.
 Джонс, Дэвид Роберт (более известен как Дэвид Боуи; 1947—2016) — британский рок-певец и автор песен, а также продюсер, звукорежиссёр, художник и актёр.
 Джонс, Дэвид Иан (1952) — британский политик.
 Джонс, Дэвид (род. 1955) — австралийский футболист.
 Джонс, Дэвид (род. 1956) — английский футболист и футбольный тренер.
 Джонс, Дэвид (род. 1964) — английский футболист.
 Джонс, Дэвид (род. 1966) — шотландский геймдизайнер, основатель компаний DMA Design и Realtime Worlds.
 Джонс, Дэвид (род. 1984) — канадский хоккеист.
 Джонс, Дэвид (род. 1984) — английский футболист валлийского происхождения.
 Джонс, Дэвид — протагонист серии компьютерных игр I.G.I..